Solosancho kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Solosancho (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Solosancho (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar